Мышевидные сони () — род грызунов семейства соневые.

Описание 
Тело со спины песчано-охристое или буровато-серое длиной от 79 до 112 мм, и длиной хвоста 53–67 мм. Брюшная сторона тела светлая. Вдоль спины проходит тёмная полоса. Хвост покрыт короткими редкими волосками, в отличие от других сонь, хвост у которых хвост пушистый. В год развивается одно поколение. Эврифаги, но предпочитают пищу растительного происхождения. Активность ночная. Встречаются в каменистых местообитаниях с кустарниковой растительностью.

Классификация 
Включает три современных и семь ископаемых видов:

 , или мышевидная соня живёт в горах на северо-востоке Ирана, Южном Казахстане и Западном Афганистане,
  обитает на юго-востоке Балканского полуострова и на северо-западе Турции,
  встречается в горах восточной Турции, на юге Армении и на северо-западе Ирана.

Кариотип 
В диплоидном наборе 22 пары хромосом

Распространение 
Современный ареал охватывает Иранское нагорье, Малую Азию и восток Балканского полуострова.

Палеонтология 
В ископаемом состоянии представители рода известны с позднего миоцена от южной Европы до Внутренней Монголии.

Примечания

Литература 
 D. E. Wilson, D. M. Reeder: Mammal Species of the World. Johns Hopkins University Press, Baltimore 2005. ISBN 0-8018-8221-4 online

Соневые